Hanfmühle bezeichnet:
Hanfmühle (Hennef), ein Ortsteil von Hanf auf dem Stadtgebiet von Hennef (Sieg)
eine Mühle zur Zerkleinerung von Hanf oder dessen Samen zur Gewinnung von Fasern oder Öl